Ла Тронконера има више значења:

 Ла Тронконера (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тронконера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тронконера, Лас Игерас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тронконера (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тронконера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Тронконера (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику